Degerby kan avse:

 Degerby, Ekerö kommun – en småort och by i Hilleshögs socken, Ekerö kommun, Stockholms län
 Degerby, Föglö –  centralort i Föglö kommun på Åland i Finland
 Degerby kommun – en tidigare kommun som inlemmades i Ingå 1946
 Degerby, Ingå – en kyrkby i Ingå, huvudort i före detta Degerby kommun,
 Degerby, Karis – en by i Karis stad
 Degerby, Pargas – en by i Pargas
  Degerby – en stad vid Finska vikens kust i landskapet Nyland 1745–1752 namnändrad till Lovisa (stad)